Bob Murawski – montatore statunitense
 Maciej Murawski – ex calciatore polacco
 Radosław Murawski – calciatore polacco
 Rafał Murawski – ex calciatore polacco